Alexander Zverev era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Lucas Pouille ha sconfitto Richard Gasquet con il punteggio di 7–62, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  David Goffin (semifinale)
  Lucas Pouille (campione)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)
  Damir Džumhur (quarti di finale)

 Richard Gasquet (finale)
 Andrey Rublev (quarti di finale)
 David Ferrer (primo turno)
 Yūichi Sugita (primo turno)

Wildcard 

  Julien Benneteau (primo turno)
  Calvin Hemery (primo turno)

 Lucas Pouille (campione)

Qualificati 

  Kenny de Schepper (primo turno)
  Norbert Gombos (primo turno)

 Yannick Maden (primo turno)
 Carlos Taberner (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2018